Исаак Кушнир: Кушнир, Исаак Аркадьевич (род. 1936) — педагог-математик, методист, автор книг и учебных пособий по геометрии.
 Кушнир, Исаак Яковлевич (род. 1951) — российский искусствовед, коллекционер, издатель, меценат.

Примечания